Osoby:
 Luigi Cadorna (1850-1928) – włoski generał
 Raffaele Cadorna (1815-1897) – włoski generał
 Raffaele Cadorna Junior (1889-1973) – włoski generał

Inne:
 Cadorna – stacja metra w Mediolanie
 Milano Cadorna – stacja kolejowa w Mediolanie
 Luigi Cadorna – włoski okręt